Vilémovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vilémovice, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Vilémovice, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale